Factor 5 — бывшая компания по разработке и изданию видеоигр. Factor 5 GmbH была основана в Кёльне в 1987 году пятью бывшими сотрудниками компании Rainbow Arts.

Для поддержки тесных связей с американскими партнёрами (такими как LucasArts), в мае 1996 года компания открыла американское подразделение — Factor 5, Inc., и в том же году ядро команды разработки было перемещено в Сан-Рафел (Калифорния). Джулиан Эггебрехт (Julian Eggebrecht), один из пяти основателей компании, стал директором американского подразделения.

Американское подразделение было закрыто в 2009 году, вскоре после закрытия компании Brash Entertainment, с которой было заключено множество контрактов. Германский офис, возглавляемый Achim Moller, продолжал работать, поскольку не был связан с делами североамериканской компании.
Тем не менее, в 2011 году Моллер ликвидировал Factor 5 GmbH, все лицензии перешли к «Eggebrecht, Engel, Schmidt GbR».

Игры

Factor 5 GmbH

Amiga 
 1988: Katakis
 1989: R-Type
 1990: Turrican
 1990: Masterblazer (только заставка)
 1991: Turrican II: The Final Fight
 1991: The Adventures of Quik & Silva (под псевдонимом New Bits on the RAM)
 1992: Metal Law (под псевдонимом New Bits on the RAM)
 1992: Tony and Friends in Kellog's Land
 1992: BC Kid
 1993: Turrican 3 (conversion program by Neon Studios)

Atari ST 
 1990: Turrican
 1991: Turrican II: The Final Fight
 1991: The Adventures of Quik & Silva (под псевдонимом New Bits on the RAM; порт версии для Amiga)

Super Nintendo Entertainment System 
 1993: Super Turrican
 1994: Indiana Jones' Greatest Adventures
 1995: Super Turrican 2

Sega Mega Drive/Genesis 
 1993: Mega Turrican (выпущена в 1994)
 1994: Mega Bomberman 8-players (неопубликованное демо)
 1995: Indiana Jones' Greatest Adventures (неопубликовано)
 1996: International Superstar Soccer Deluxe

Game Boy 
 1994: Contra: The Alien Wars
 1995: Animaniacs

PC 
 1994: Tony & Friends in Kellogg's Land

PlayStation 
 1996: Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire
 1996: Ballblazer Champions

Factor 5, Inc

Nintendo 64 
 1998: Star Wars: Rogue Squadron
 1999: Resident Evil 2 (технология сжатия звука)
 1999: Elmo's Letter Adventure (технология сжатия звука)
 2000: San Francisco Rush 2049 (технология сжатия звука)
 2000: Star Wars: Battle for Naboo
 2000: Indiana Jones and the Infernal Machine
 2000: Pokémon Stadium (технология сжатия звука)

PC 
 1999: Star Wars: Rogue Squadron 3D
 2001: Star Wars: Battle for Naboo

Nintendo GameCube 
 2001: Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader
 2003: Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike

PlayStation 3 
 2007: Lair

Незавершённые игры 
 Animal Wars (PS3)
 Fear Factor Unleashed (PS2, Xbox)
  Untitled Flight Project (Wii)
 «Icarus» продолжение Kid Icarus (Wii)
 Rogue Leaders for LucasArts (завершена но не выпущена) (Wii)
 Superman (PS3, Xbox 360)
 Thornado (N64)
 Thornado (GameCube)
 Turrican: Cyclone (PS3)
 Universal Soldier порт Turrican (snes)
 Virus (PS3)

 Технологии 
 MusyX: Dolby Sound Tools — для Nintendo 64, Nintendo GameCube, Game Boy Color, Game Boy Advance
 ''DivX For Games SDK — для Nintendo GameCube

Примечания 

Производители компьютерных игр Германии
Производители компьютерных игр США
Появились в 1987 году в США